Tenisový turnaj WTA Abierto Mexicano Telcel 2012 se konal ve dnech 27. února až 3. března v mexickém Acapulcu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Roberta Vinciová (semifinále)
  Flavia Pennettaová (finále)
  Sara Erraniová (vítězka)
  Irina-Camelia Beguová (semifinále)
  Alexandra Dulgheruová (1. kolo)
  Johanna Larssonová (2. kolo)
  Gisela Dulková (odstoupila)
  Alberta Briantiová (2. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely divokou kartu do turnaje:
  Nadia Abdalová
  Ximena Hermosová
  Sílvia Solerová Espinosová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Mariana Duqueová Mariñová
  Edina Gallovitsová-Hallová
  Sesil Karatančevová
  Petra Rampreová
  Estrella Cabezaová Candelaová – jako šťastná poražená

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Vinci
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Foretz Gacon
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Krajicek
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=77
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= A Brianti
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=62

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= S Errani
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= E Gallovits-Hall
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Czink
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Vinci
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= M Krajicek
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= S Errani
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= R Vinci
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= S Errani
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Lourdes Domínguezová Linová /  Arantxa Parraová Santonjaová (finále)
  Irina-Camelia Beguová /  Alizé Cornetová (semifinále)
  Darija Juraková /  Maria Korytcevová (čtvrtfinále)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S Errani  R Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Alt
| RD1-team02= S Fichman  Š Sun
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Brianti  ME Camerin
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= T Bacsinszky  J Larsson
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=[5]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= I-C Begu  A Cornet
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= T Babos  E Birnerová
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Kondratieva  M Moulton-Levy
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=[3]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= T Malek  J Wöhr
| RD1-score08-1=61
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= A Dulgheru  S Foretz Gacon
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=[9]
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= G Dulko  P Suárez
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[11]

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= AP de la Peña  I López
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= D Jurak  M Korytceva
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Husárová  K Marosi
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2='''6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= M Krajicek  A Tatišvili
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= L Dekmeijere  S Lefevre
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Abierto Mexicano Telcel